|-
|(56751)||2000 OU4|| align=right|14,4|| align=right|3,143|| align=right|0,093|| align=right|9,28|| align=right|5,571||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56752)||2000 OA5|| align=right|13,3|| align=right|3,168|| align=right|0,186|| align=right|12,67|| align=right|5,637||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56753)||2000 OG6|| align=right|15,1|| align=right|2,543|| align=right|0,160|| align=right|6,32|| align=right|4,055||MBA||29. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56754)||2000 OP10|| align=right|16,0|| align=right|2,529|| align=right|0,175|| align=right|1,14|| align=right|4,020||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56755)||2000 OT12|| align=right|16,2|| align=right|2,413|| align=right|0,161|| align=right|1,82|| align=right|3,747||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56756)||2000 OW14|| align=right|14,5|| align=right|2,694|| align=right|0,026|| align=right|10,54|| align=right|4,420||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56757)||2000 OQ17|| align=right|14,8|| align=right|2,586|| align=right|0,226|| align=right|4,71|| align=right|4,158||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56758)||2000 OU17|| align=right|14,5|| align=right|2,644|| align=right|0,191|| align=right|12,99|| align=right|4,299||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56759)||2000 OU18|| align=right|14,8|| align=right|2,689|| align=right|0,187|| align=right|3,28|| align=right|4,409||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56760)||2000 OY18|| align=right|14,7|| align=right|2,654|| align=right|0,086|| align=right|14,45|| align=right|4,323||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56761)||2000 OH19|| align=right|15,4|| align=right|2,437|| align=right|0,189|| align=right|4,40|| align=right|3,804||MBA||29. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56762)||2000 OB23|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,199|| align=right|4,49|| align=right|4,140||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56763)||2000 OC23|| align=right|14,6|| align=right|2,380|| align=right|0,226|| align=right|9,45|| align=right|3,672||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56764)||2000 ON24|| align=right|13,2|| align=right|3,173|| align=right|0,142|| align=right|13,98|| align=right|5,651||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56765)||2000 OD25|| align=right|15,2|| align=right|2,740|| align=right|0,158|| align=right|3,22|| align=right|4,534||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56766)||2000 OK25|| align=right|13,9|| align=right|2,765|| align=right|0,183|| align=right|14,10|| align=right|4,598||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56767)||2000 OP26|| align=right|15,0|| align=right|2,549|| align=right|0,161|| align=right|6,17|| align=right|4,070||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56768)||2000 OS27|| align=right|13,1|| align=right|3,150|| align=right|0,197|| align=right|14,58|| align=right|5,589||MBA||23. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56769)||2000 OE28|| align=right|14,0|| align=right|2,651|| align=right|0,162|| align=right|13,85|| align=right|4,316||MBA||24. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56770)||2000 OA30|| align=right|15,8|| align=right|2,470|| align=right|0,114|| align=right|7,08|| align=right|3,881||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56771)||2000 OS30|| align=right|15,0|| align=right|2,785|| align=right|0,081|| align=right|7,85|| align=right|4,646||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56772)||2000 OW30|| align=right|13,9|| align=right|3,118|| align=right|0,206|| align=right|11,07|| align=right|5,505||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56773)||2000 OO35|| align=right|13,6|| align=right|2,996|| align=right|0,128|| align=right|11,66|| align=right|5,184||MBA||31. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56774)||2000 OH37|| align=right|13,9|| align=right|2,977|| align=right|0,091|| align=right|9,62|| align=right|5,137||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56775)||2000 OU37|| align=right|14,9|| align=right|2,597|| align=right|0,186|| align=right|13,70|| align=right|4,186||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56776)||2000 OQ38|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,156|| align=right|13,30|| align=right|4,071||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56777)||2000 OC39|| align=right|14,4|| align=right|2,709|| align=right|0,305|| align=right|13,64|| align=right|4,459||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56778)||2000 OM39|| align=right|14,5|| align=right|2,578|| align=right|0,207|| align=right|9,43|| align=right|4,140||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56779)||2000 OH41|| align=right|15,6|| align=right|2,624|| align=right|0,105|| align=right|12,27|| align=right|4,249||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56780)||2000 OJ43|| align=right|14,5|| align=right|2,623|| align=right|0,142|| align=right|14,45|| align=right|4,248||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56781)||2000 OT43|| align=right|13,6|| align=right|3,184|| align=right|0,209|| align=right|13,79|| align=right|5,682||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56782)||2000 OC46|| align=right|14,7|| align=right|2,640|| align=right|0,140|| align=right|8,57|| align=right|4,290||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56783)||2000 OG51|| align=right|14,5|| align=right|2,756|| align=right|0,117|| align=right|11,67|| align=right|4,575||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56784)||2000 OH53|| align=right|13,6|| align=right|3,041|| align=right|0,122|| align=right|8,87|| align=right|5,303||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56785)||2000 OS53|| align=right|14,3|| align=right|2,550|| align=right|0,281|| align=right|10,92|| align=right|4,072||MBA||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56786)||2000 OX53|| align=right|15,2|| align=right|2,551|| align=right|0,058|| align=right|13,28|| align=right|4,074||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56787)||2000 OZ53|| align=right|14,9|| align=right|3,011|| align=right|0,099|| align=right|8,68|| align=right|5,225||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56788)||2000 OA54|| align=right|14,6|| align=right|3,014|| align=right|0,187|| align=right|11,89|| align=right|5,231||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56789)||2000 OU54|| align=right|14,9|| align=right|3,052|| align=right|0,111|| align=right|2,31|| align=right|5,331||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56790)||2000 OZ55|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,057|| align=right|4,60|| align=right|4,519||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56791)||2000 OH56|| align=right|14,8|| align=right|2,774|| align=right|0,114|| align=right|11,77|| align=right|4,620||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56792)||2000 OP56|| align=right|15,8|| align=right|2,423|| align=right|0,165|| align=right|3,84|| align=right|3,770||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56793)||2000 OB60|| align=right|15,1|| align=right|2,666|| align=right|0,079|| align=right|15,18|| align=right|4,351||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56794)||2000 OO60|| align=right|13,9|| align=right|3,198|| align=right|0,142|| align=right|5,38|| align=right|5,718||MBA||29. julij 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56795)||2000 OE67|| align=right|16,1|| align=right|2,979|| align=right|0,090|| align=right|0,58|| align=right|5,140||MBA||31. julij 2000||Cerro Tololo||Marc W. Buie
|-
|(56796)||2000 PT|| align=right|15,0|| align=right|2,608|| align=right|0,054|| align=right|4,07|| align=right|4,211||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56797)||2000 PC2|| align=right|14,9|| align=right|2,406|| align=right|0,165|| align=right|6,16|| align=right|3,732||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56798)||2000 PW3|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,055|| align=right|9,89|| align=right|4,172||MBA||3. avgust 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(56799)||2000 PN4|| align=right|15,4|| align=right|2,663|| align=right|0,177|| align=right|5,26|| align=right|4,345||MBA||2. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56800)||2000 PO4|| align=right|14,3|| align=right|2,627|| align=right|0,148|| align=right|15,27|| align=right|4,257||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56801)||2000 PF9|| align=right|14,6|| align=right|3,180|| align=right|0,126|| align=right|25,23|| align=right|5,669||MBA||6. avgust 2000||Observatorij Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(56802)||2000 PZ9|| align=right|15,0|| align=right|2,578|| align=right|0,209|| align=right|10,09|| align=right|4,138||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56803)||2000 PA11|| align=right|14,5|| align=right|2,440|| align=right|0,205|| align=right|13,97|| align=right|3,812||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56804)||2000 PP12|| align=right|14,4|| align=right|3,067|| align=right|0,099|| align=right|10,53|| align=right|5,372||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56805)||2000 PR12|| align=right|14,7|| align=right|3,017|| align=right|0,107|| align=right|9,73|| align=right|5,240||MBA||3. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56806)||2000 PM14|| align=right|16,2|| align=right|2,671|| align=right|0,059|| align=right|2,25|| align=right|4,365||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56807)||2000 PR14|| align=right|16,4|| align=right|2,627|| align=right|0,127|| align=right|3,50|| align=right|4,257||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56808)||2000 PO15|| align=right|15,5|| align=right|2,870|| align=right|0,066|| align=right|1,64|| align=right|4,862||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56809)||2000 PE16|| align=right|14,4|| align=right|3,101|| align=right|0,157|| align=right|1,73|| align=right|5,460||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56810)||2000 PU16|| align=right|15,6|| align=right|2,979|| align=right|0,056|| align=right|11,23|| align=right|5,141||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56811)||2000 PG19|| align=right|13,5|| align=right|2,968|| align=right|0,060|| align=right|9,89|| align=right|5,112||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56812)||2000 PM21|| align=right|15,0|| align=right|2,693|| align=right|0,127|| align=right|6,01|| align=right|4,419||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56813)||2000 PN22|| align=right|14,0|| align=right|2,681|| align=right|0,143|| align=right|15,07|| align=right|4,390||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56814)||2000 PD29|| align=right|15,3|| align=right|2,554|| align=right|0,023|| align=right|9,78|| align=right|4,081||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56815)||2000 PS29|| align=right|13,6|| align=right|3,146|| align=right|0,006|| align=right|11,19|| align=right|5,580||MBA||1. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56816)||2000 QQ|| align=right|15,5|| align=right|2,731|| align=right|0,184|| align=right|4,04|| align=right|4,513||MBA||21. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56817)||2000 QF1|| align=right|15,2|| align=right|2,407|| align=right|0,269|| align=right|21,14|| align=right|3,734||MBA||23. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(56818)||2000 QV3|| align=right|14,5|| align=right|3,070|| align=right|0,082|| align=right|8,93|| align=right|5,378||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56819)||2000 QQ5|| align=right|15,0|| align=right|3,059|| align=right|0,096|| align=right|9,14|| align=right|5,351||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56820)||2000 QK8|| align=right|12,6|| align=right|2,993|| align=right|0,056|| align=right|9,55|| align=right|5,177||MBA||26. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(56821)||2000 QC11|| align=right|16,8|| align=right|2,437|| align=right|0,149|| align=right|1,24|| align=right|3,803||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56822)||2000 QR12|| align=right|14,8|| align=right|2,893|| align=right|0,080|| align=right|1,87|| align=right|4,919||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56823)||2000 QZ12|| align=right|15,0|| align=right|2,719|| align=right|0,010|| align=right|4,84|| align=right|4,482||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56824)||2000 QA13|| align=right|15,1|| align=right|2,883|| align=right|0,075|| align=right|1,82|| align=right|4,895||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56825)||2000 QA14|| align=right|15,9|| align=right|2,620|| align=right|0,064|| align=right|2,93|| align=right|4,240||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56826)||2000 QA25|| align=right|14,4|| align=right|2,645|| align=right|0,204|| align=right|12,45|| align=right|4,301||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56827)||2000 QB28|| align=right|13,7|| align=right|3,135|| align=right|0,108|| align=right|20,14|| align=right|5,549||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56828)||2000 QE28|| align=right|14,7|| align=right|3,077|| align=right|0,149|| align=right|5,46|| align=right|5,397||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56829)||2000 QL28|| align=right|15,1|| align=right|2,946|| align=right|0,083|| align=right|2,96|| align=right|5,056||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56830)||2000 QT29|| align=right|14,3|| align=right|3,015|| align=right|0,145|| align=right|12,08|| align=right|5,233||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56831)||2000 QZ30|| align=right|14,2|| align=right|2,981|| align=right|0,113|| align=right|11,80|| align=right|5,147||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56832)||2000 QM31|| align=right|14,6|| align=right|2,752|| align=right|0,203|| align=right|9,62|| align=right|4,564||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56833)||2000 QN33|| align=right|13,1|| align=right|3,194|| align=right|0,130|| align=right|14,17|| align=right|5,709||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56834)||2000 QO35|| align=right|14,6|| align=right|2,757|| align=right|0,093|| align=right|8,11|| align=right|4,577||MBA||28. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(56835)||2000 QM36|| align=right|14,8|| align=right|2,587|| align=right|0,096|| align=right|11,66|| align=right|4,161||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56836)||2000 QK39|| align=right|15,3|| align=right|2,984|| align=right|0,056|| align=right|9,47|| align=right|5,155||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56837)||2000 QX39|| align=right|14,3|| align=right|3,021|| align=right|0,163|| align=right|10,14|| align=right|5,250||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56838)||2000 QK40|| align=right|14,6|| align=right|2,811|| align=right|0,075|| align=right|3,74|| align=right|4,712||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56839)||2000 QM40|| align=right|15,4|| align=right|2,802|| align=right|0,058|| align=right|5,24|| align=right|4,689||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56840)||2000 QW41|| align=right|15,5|| align=right|2,648|| align=right|0,151|| align=right|11,08|| align=right|4,307||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56841)||2000 QS42|| align=right|14,3|| align=right|3,068|| align=right|0,042|| align=right|9,40|| align=right|5,373||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56842)||2000 QJ44|| align=right|15,7|| align=right|2,364|| align=right|0,163|| align=right|8,42|| align=right|3,635||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56843)||2000 QK45|| align=right|15,6|| align=right|2,878|| align=right|0,022|| align=right|6,51|| align=right|4,883||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56844)||2000 QP45|| align=right|15,2|| align=right|2,529|| align=right|0,172|| align=right|3,95|| align=right|4,022||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56845)||2000 QL50|| align=right|15,2|| align=right|2,660|| align=right|0,211|| align=right|4,40|| align=right|4,338||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56846)||2000 QF53|| align=right|15,0|| align=right|2,984|| align=right|0,074|| align=right|12,36|| align=right|5,153||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56847)||2000 QB59|| align=right|14,9|| align=right|2,732|| align=right|0,047|| align=right|9,51|| align=right|4,515||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56848)||2000 QC59|| align=right|15,1|| align=right|2,630|| align=right|0,215|| align=right|4,74|| align=right|4,265||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56849)||2000 QH61|| align=right|14,3|| align=right|2,625|| align=right|0,231|| align=right|10,33|| align=right|4,253||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56850)||2000 QT61|| align=right|14,6|| align=right|3,111|| align=right|0,067|| align=right|13,28|| align=right|5,487||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56851)||2000 QU64|| align=right|14,2|| align=right|2,973|| align=right|0,118|| align=right|12,55|| align=right|5,124||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56852)||2000 QP65|| align=right|14,7|| align=right|2,855|| align=right|0,071|| align=right|13,89|| align=right|4,822||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56853)||2000 QQ67|| align=right|14,0|| align=right|2,991|| align=right|0,046|| align=right|11,90|| align=right|5,172||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56854)||2000 QL71|| align=right|15,0|| align=right|3,152|| align=right|0,026|| align=right|10,51|| align=right|5,595||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56855)||2000 QJ73|| align=right|14,0|| align=right|2,988|| align=right|0,071|| align=right|10,92|| align=right|5,165||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56856)||2000 QM73|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,065|| align=right|13,53|| align=right|4,496||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56857)||2000 QS75|| align=right|14,5|| align=right|3,146|| align=right|0,089|| align=right|21,79|| align=right|5,579||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56858)||2000 QZ77|| align=right|15,9|| align=right|2,619|| align=right|0,172|| align=right|3,29|| align=right|4,238||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56859)||2000 QA82|| align=right|14,5|| align=right|3,077|| align=right|0,076|| align=right|9,13|| align=right|5,398||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56860)||2000 QP85|| align=right|14,4|| align=right|2,753|| align=right|0,145|| align=right|9,15|| align=right|4,568||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56861)||2000 QW86|| align=right|14,9|| align=right|3,058|| align=right|0,148|| align=right|10,03|| align=right|5,345||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56862)||2000 QS90|| align=right|13,5|| align=right|3,127|| align=right|0,195|| align=right|20,64|| align=right|5,529||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56863)||2000 QZ90|| align=right|14,5|| align=right|2,938|| align=right|0,110|| align=right|4,27|| align=right|5,036||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56864)||2000 QG91|| align=right|13,3|| align=right|3,113|| align=right|0,208|| align=right|26,68|| align=right|5,491||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56865)||2000 QY91|| align=right|14,3|| align=right|3,227|| align=right|0,066|| align=right|21,96|| align=right|5,796||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56866)||2000 QN94|| align=right|13,5|| align=right|3,219|| align=right|0,115|| align=right|15,56|| align=right|5,774||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56867)||2000 QL97|| align=right|14,2|| align=right|3,168|| align=right|0,143|| align=right|7,92|| align=right|5,637||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56868)||2000 QT101|| align=right|13,2|| align=right|3,178|| align=right|0,143|| align=right|23,52|| align=right|5,664||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56869)||2000 QS102|| align=right|14,2|| align=right|3,094|| align=right|0,157|| align=right|15,15|| align=right|5,441||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56870)||2000 QL104|| align=right|14,1|| align=right|2,970|| align=right|0,014|| align=right|11,24|| align=right|5,119||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56871)||2000 QB108|| align=right|14,3|| align=right|3,185|| align=right|0,164|| align=right|4,77|| align=right|5,684||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56872)||2000 QD109|| align=right|14,7|| align=right|3,076|| align=right|0,026|| align=right|11,01|| align=right|5,395||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56873)||2000 QG110|| align=right|14,8|| align=right|2,665|| align=right|0,144|| align=right|10,74|| align=right|4,349||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56874)||2000 QX110|| align=right|13,9|| align=right|3,115|| align=right|0,156|| align=right|27,86|| align=right|5,498||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56875)||2000 QE111|| align=right|15,3|| align=right|3,069|| align=right|0,108|| align=right|1,82|| align=right|5,374||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56876)||2000 QN111|| align=right|14,8|| align=right|2,608|| align=right|0,106|| align=right|15,26|| align=right|4,211||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56877)||2000 QA113|| align=right|14,9|| align=right|3,041|| align=right|0,034|| align=right|9,64|| align=right|5,302||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56878)||2000 QT115|| align=right|14,9|| align=right|3,021|| align=right|0,101|| align=right|4,26|| align=right|5,250||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56879)||2000 QW118|| align=right|14,4|| align=right|3,038|| align=right|0,145|| align=right|7,97|| align=right|5,293||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56880)||2000 QS120|| align=right|13,6|| align=right|3,071|| align=right|0,065|| align=right|8,53|| align=right|5,381||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56881)||2000 QE122|| align=right|13,9|| align=right|3,417|| align=right|0,122|| align=right|14,87|| align=right|6,317||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56882)||2000 QT122|| align=right|14,4|| align=right|2,529|| align=right|0,165|| align=right|10,70|| align=right|4,020||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56883)||2000 QH125|| align=right|14,1|| align=right|3,082|| align=right|0,079|| align=right|9,23|| align=right|5,410||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56884)||2000 QK125|| align=right|14,4|| align=right|3,211|| align=right|0,066|| align=right|9,89|| align=right|5,752||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56885)||2000 QP127|| align=right|12,9|| align=right|3,201|| align=right|0,234|| align=right|14,33|| align=right|5,725||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56886)||2000 QG131|| align=right|15,4|| align=right|2,806|| align=right|0,071|| align=right|2,87|| align=right|4,700||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56887)||2000 QZ131|| align=right|16,3|| align=right|2,357|| align=right|0,131|| align=right|3,90|| align=right|3,619||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56888)||2000 QG134|| align=right|14,2|| align=right|3,084|| align=right|0,124|| align=right|12,05|| align=right|5,415||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56889)||2000 QC137|| align=right|14,1|| align=right|3,220|| align=right|0,154|| align=right|6,04|| align=right|5,777||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56890)||2000 QM137|| align=right|14,4|| align=right|3,008|| align=right|0,066|| align=right|8,33|| align=right|5,216||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56891)||2000 QH139|| align=right|14,3|| align=right|2,689|| align=right|0,107|| align=right|12,94|| align=right|4,409||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56892)||2000 QB142|| align=right|14,5|| align=right|2,997|| align=right|0,094|| align=right|9,95|| align=right|5,187||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56893)||2000 QD145|| align=right|15,2|| align=right|2,666|| align=right|0,169|| align=right|13,24|| align=right|4,353||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56894)||2000 QP145|| align=right|15,1|| align=right|2,985|| align=right|0,156|| align=right|4,22|| align=right|5,157||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56895)||2000 QS149|| align=right|14,7|| align=right|3,005|| align=right|0,111|| align=right|9,65|| align=right|5,207||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56896)||2000 QN155|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,175|| align=right|11,81|| align=right|4,341||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56897)||2000 QC158|| align=right|14,4|| align=right|3,082|| align=right|0,071|| align=right|8,64|| align=right|5,409||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56898)||2000 QH158|| align=right|15,5|| align=right|3,086|| align=right|0,037|| align=right|8,11|| align=right|5,420||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56899)||2000 QO158|| align=right|14,3|| align=right|2,644|| align=right|0,075|| align=right|10,03|| align=right|4,300||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56900)||2000 QR161|| align=right|14,8|| align=right|2,972|| align=right|0,088|| align=right|8,58|| align=right|5,122||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56901)||2000 QR162|| align=right|15,1|| align=right|3,000|| align=right|0,084|| align=right|10,89|| align=right|5,195||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56902)||2000 QT164|| align=right|14,4|| align=right|3,049|| align=right|0,033|| align=right|10,13|| align=right|5,324||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56903)||2000 QR170|| align=right|13,9|| align=right|3,064|| align=right|0,036|| align=right|8,92|| align=right|5,364||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56904)||2000 QP171|| align=right|14,9|| align=right|2,636|| align=right|0,121|| align=right|13,77|| align=right|4,278||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56905)||2000 QB176|| align=right|15,0|| align=right|2,587|| align=right|0,181|| align=right|10,54|| align=right|4,160||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56906)||2000 QY184|| align=right|14,1|| align=right|3,199|| align=right|0,090|| align=right|14,91|| align=right|5,721||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56907)||2000 QJ185|| align=right|13,3|| align=right|3,043|| align=right|0,132|| align=right|10,30|| align=right|5,307||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56908)||2000 QX185|| align=right|15,3|| align=right|2,562|| align=right|0,163|| align=right|3,98|| align=right|4,100||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56909)||2000 QP190|| align=right|14,6|| align=right|3,214|| align=right|0,144|| align=right|12,91|| align=right|5,762||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56910)||2000 QJ192|| align=right|13,6|| align=right|3,065|| align=right|0,059|| align=right|10,83|| align=right|5,366||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56911)||2000 QY192|| align=right|13,4|| align=right|3,086|| align=right|0,049|| align=right|9,34|| align=right|5,419||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56912)||2000 QH195|| align=right|14,8|| align=right|2,787|| align=right|0,045|| align=right|3,66|| align=right|4,653||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56913)||2000 QS200|| align=right|14,7|| align=right|2,980|| align=right|0,073|| align=right|10,01|| align=right|5,144||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56914)||2000 QP203|| align=right|15,0|| align=right|2,958|| align=right|0,082|| align=right|3,70|| align=right|5,086||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56915)||2000 QW206|| align=right|14,4|| align=right|2,691|| align=right|0,167|| align=right|12,59|| align=right|4,413||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56916)||2000 QU210|| align=right|16,1|| align=right|3,217|| align=right|0,123|| align=right|6,16|| align=right|5,768||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56917)||2000 QO221|| align=right|13,8|| align=right|3,085|| align=right|0,091|| align=right|17,01|| align=right|5,417||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56918)||2000 QQ230|| align=right|14,1|| align=right|3,108|| align=right|0,047|| align=right|21,89|| align=right|5,478||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56919)||2000 QF251|| align=right|14,7|| align=right|3,072|| align=right|0,098|| align=right|11,81|| align=right|5,384||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56920)||2000 RA1|| align=right|13,9|| align=right|3,161|| align=right|0,060|| align=right|21,50|| align=right|5,620||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56921)||2000 RW3|| align=right|13,6|| align=right|3,020|| align=right|0,098|| align=right|9,70|| align=right|5,249||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56922)||2000 RE15|| align=right|13,5|| align=right|3,065|| align=right|0,079|| align=right|8,97|| align=right|5,365||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56923)||2000 RB19|| align=right|14,0|| align=right|3,033|| align=right|0,083|| align=right|10,64|| align=right|5,281||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56924)||2000 RJ20|| align=right|13,9|| align=right|3,216|| align=right|0,134|| align=right|11,00|| align=right|5,767||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56925)||2000 RG21|| align=right|14,5|| align=right|2,675|| align=right|0,146|| align=right|12,20|| align=right|4,375||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56926)||2000 RX21|| align=right|14,0|| align=right|2,939|| align=right|0,078|| align=right|10,04|| align=right|5,039||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56927)||2000 RT22|| align=right|14,5|| align=right|3,036|| align=right|0,046|| align=right|10,12|| align=right|5,290||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56928)||2000 RF27|| align=right|13,6|| align=right|3,188|| align=right|0,091|| align=right|12,93|| align=right|5,690||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56929)||2000 RY27|| align=right|15,3|| align=right|3,055|| align=right|0,061|| align=right|11,71|| align=right|5,338||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56930)||2000 RY28|| align=right|13,4|| align=right|2,981|| align=right|0,110|| align=right|9,72|| align=right|5,146||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56931)||2000 RM32|| align=right|14,9|| align=right|3,046|| align=right|0,014|| align=right|5,78|| align=right|5,314||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56932)||2000 RT40|| align=right|13,1|| align=right|3,140|| align=right|0,138|| align=right|27,57|| align=right|5,562||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56933)||2000 RZ40|| align=right|14,0|| align=right|2,628|| align=right|0,197|| align=right|13,31|| align=right|4,260||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56934)||2000 RE41|| align=right|13,8|| align=right|2,993|| align=right|0,017|| align=right|8,70|| align=right|5,176||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56935)||2000 RU41|| align=right|14,0|| align=right|3,141|| align=right|0,118|| align=right|6,92|| align=right|5,566||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56936)||2000 RW53|| align=right|13,5|| align=right|3,174|| align=right|0,077|| align=right|15,36|| align=right|5,654||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56937)||2000 RD64|| align=right|14,2|| align=right|2,811|| align=right|0,159|| align=right|12,59|| align=right|4,711||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56938)||2000 RO65|| align=right|13,5|| align=right|2,705|| align=right|0,124|| align=right|13,41|| align=right|4,447||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56939)||2000 RC68|| align=right|13,8|| align=right|3,202|| align=right|0,162|| align=right|11,81|| align=right|5,728||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56940)||2000 RG70|| align=right|14,6|| align=right|2,779|| align=right|0,106|| align=right|9,15|| align=right|4,631||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56941)||2000 RQ73|| align=right|14,9|| align=right|2,728|| align=right|0,220|| align=right|12,45|| align=right|4,504||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56942)||2000 RL75|| align=right|13,3|| align=right|3,173|| align=right|0,087|| align=right|8,20|| align=right|5,650||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56943)||2000 RF76|| align=right|14,4|| align=right|3,152|| align=right|0,180|| align=right|2,11|| align=right|5,595||MBA||4. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56944)||2000 RS85|| align=right|13,9|| align=right|3,175|| align=right|0,102|| align=right|7,97|| align=right|5,657||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56945)||2000 RG88|| align=right|14,7|| align=right|2,650|| align=right|0,093|| align=right|3,27|| align=right|4,313||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56946)||2000 RZ88|| align=right|14,4|| align=right|3,164|| align=right|0,164|| align=right|26,72|| align=right|5,628||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56947)||2000 RZ93|| align=right|15,5|| align=right|2,989|| align=right|0,103|| align=right|13,57|| align=right|5,166||MBA||4. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56948)||2000 RR98|| align=right|13,6|| align=right|3,148|| align=right|0,030|| align=right|21,61|| align=right|5,584||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56949)||2000 RQ100|| align=right|14,1|| align=right|3,090|| align=right|0,215|| align=right|14,71|| align=right|5,432||MBA||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(56950)||2000 SA2|| align=right|14,2|| align=right|2,301|| align=right|0,281|| align=right|22,09|| align=right|3,489||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56951)||2000 SK2|| align=right|11,9|| align=right|5,154|| align=right|0,023|| align=right|13,40|| align=right|11,70||JUT||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56952)||2000 SU3|| align=right|13,9|| align=right|2,936|| align=right|0,065|| align=right|13,13|| align=right|5,029||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56953)||2000 SN6|| align=right|13,4|| align=right|3,139|| align=right|0,066|| align=right|23,87|| align=right|5,561||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56954)||2000 SF7|| align=right|13,8|| align=right|2,786|| align=right|0,141|| align=right|13,77|| align=right|4,649||MBA||24. september 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(56955)||2000 ST14|| align=right|13,7|| align=right|2,628|| align=right|0,053|| align=right|15,26|| align=right|4,259||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56956)||2000 SH19|| align=right|14,4|| align=right|3,110|| align=right|0,115|| align=right|11,13|| align=right|5,484||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56957)||2000 SY20|| align=right|13,4|| align=right|2,788|| align=right|0,081|| align=right|11,95|| align=right|4,655||MBA||24. september 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(56958)||2000 ST28|| align=right|13,8|| align=right|3,176|| align=right|0,039|| align=right|13,08|| align=right|5,659||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56959)||2000 SU45|| align=right|14,5|| align=right|2,766|| align=right|0,109|| align=right|12,92|| align=right|4,601||MBA||22. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56960)||2000 SN46|| align=right|13,8|| align=right|3,157|| align=right|0,141|| align=right|15,16|| align=right|5,609||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56961)||2000 SR60|| align=right|15,3|| align=right|2,861|| align=right|0,103|| align=right|1,53|| align=right|4,838||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56962)||2000 SW65|| align=right|12,5|| align=right|5,282|| align=right|0,083|| align=right|15,19|| align=right|12,14||JUT||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56963)||2000 SX68|| align=right|14,4|| align=right|2,869|| align=right|0,171|| align=right|0,52|| align=right|4,858||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56964)||2000 SY79|| align=right|15,0|| align=right|2,884|| align=right|0,109|| align=right|4,03|| align=right|4,896||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56965)||2000 SJ83|| align=right|14,9|| align=right|3,210|| align=right|0,054|| align=right|11,48|| align=right|5,751||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56966)||2000 ST86|| align=right|15,2|| align=right|2,662|| align=right|0,228|| align=right|5,26|| align=right|4,343||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56967)||2000 SG91|| align=right|13,6|| align=right|3,098|| align=right|0,103|| align=right|14,76|| align=right|5,453||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56968)||2000 SA92|| align=right|11,7|| align=right|5,227|| align=right|0,038|| align=right|14,41|| align=right|11,95||JUT||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56969)||2000 SW106|| align=right|14,3|| align=right|3,066|| align=right|0,128|| align=right|4,63|| align=right|5,368||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56970)||2000 SJ111|| align=right|14,1|| align=right|3,142|| align=right|0,163|| align=right|10,69|| align=right|5,570||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56971)||2000 SG120|| align=right|14,0|| align=right|3,152|| align=right|0,211|| align=right|2,58|| align=right|5,596||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56972)||2000 SP140|| align=right|14,7|| align=right|2,791|| align=right|0,112|| align=right|8,94|| align=right|4,663||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56973)||2000 SA142|| align=right|14,5|| align=right|3,176|| align=right|0,051|| align=right|9,75|| align=right|5,659||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56974)||2000 SS142|| align=right|13,3|| align=right|3,475|| align=right|0,085|| align=right|8,86|| align=right|6,477||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56975)||2000 SP161|| align=right|13,7|| align=right|3,362|| align=right|0,084|| align=right|9,86|| align=right|6,164||MBA||19. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56976)||2000 SS161|| align=right|11,2|| align=right|5,245|| align=right|0,036|| align=right|13,24|| align=right|12,01||JUT||20. september 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(56977)||2000 SB173|| align=right|14,6|| align=right|2,564|| align=right|0,223|| align=right|18,51|| align=right|4,105||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56978)||2000 SR173|| align=right|13,2|| align=right|3,158|| align=right|0,113|| align=right|21,47|| align=right|5,612||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56979)||2000 SB175|| align=right|14,1|| align=right|3,255|| align=right|0,036|| align=right|13,54|| align=right|5,872||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56980)||2000 SS177|| align=right|13,9|| align=right|3,212|| align=right|0,138|| align=right|12,56|| align=right|5,757||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56981)||2000 SQ182|| align=right|13,5|| align=right|3,100|| align=right|0,089|| align=right|15,10|| align=right|5,457||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56982)||2000 SE189|| align=right|13,9|| align=right|3,939|| align=right|0,220|| align=right|8,42|| align=right|7,815||HLD||22. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56983)||2000 SF190|| align=right|14,8|| align=right|3,179|| align=right|0,061|| align=right|13,33|| align=right|5,666||MBA||23. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(56984)||2000 SX193|| align=right|14,7|| align=right|3,108|| align=right|0,080|| align=right|10,34|| align=right|5,478||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56985)||2000 SR202|| align=right|14,2|| align=right|3,980|| align=right|0,185|| align=right|3,48|| align=right|7,940||HLD||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56986)||2000 SR210|| align=right|13,2|| align=right|3,071|| align=right|0,132|| align=right|9,98|| align=right|5,382||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56987)||2000 SR211|| align=right|13,6|| align=right|3,370|| align=right|0,055|| align=right|12,47|| align=right|6,185||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56988)||2000 SV241|| align=right|14,0|| align=right|3,001|| align=right|0,051|| align=right|9,07|| align=right|5,198||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56989)||2000 SS242|| align=right|14,7|| align=right|2,934|| align=right|0,073|| align=right|3,21|| align=right|5,024||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56990)||2000 SZ242|| align=right|13,9|| align=right|2,919|| align=right|0,030|| align=right|7,30|| align=right|4,987||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56991)||2000 SB282|| align=right|14,0|| align=right|3,095|| align=right|0,067|| align=right|9,34|| align=right|5,445||MBA||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56992)||2000 SM286|| align=right|12,9|| align=right|3,225|| align=right|0,166|| align=right|20,30|| align=right|5,792||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56993)||2000 SA291|| align=right|14,4|| align=right|3,127|| align=right|0,102|| align=right|4,22|| align=right|5,529||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56994)||2000 SR292|| align=right|13,8|| align=right|3,165|| align=right|0,057|| align=right|15,20|| align=right|5,629||MBA||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56995)||2000 SU299|| align=right|15,1|| align=right|3,165|| align=right|0,084|| align=right|13,06|| align=right|5,631||MBA||28. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56996)||2000 SP307|| align=right|13,1|| align=right|3,960|| align=right|0,172|| align=right|7,30|| align=right|7,879||HLD||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56997)||2000 SV309|| align=right|13,5|| align=right|3,172|| align=right|0,139|| align=right|26,69|| align=right|5,650||MBA||25. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56998)||2000 SA310|| align=right|14,2|| align=right|3,108|| align=right|0,112|| align=right|20,41|| align=right|5,479||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(56999)||2000 SD317|| align=right|14,9|| align=right|3,111|| align=right|0,025|| align=right|14,48|| align=right|5,485||MBA||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(57000)||2000 SJ319|| align=right|13,1|| align=right|3,246|| align=right|0,114|| align=right|16,76|| align=right|5,848||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov